O termo Cobra-verde pode se referir as espécies:

 Liophis typhlus
 Philodryas olfersii